Angelo della strada (Street Angel, 1927), regia di Frank Borzage.
Angelo della strada (Malu Tianshi, 1937), regia di Yuan Muzhi.